Narodni trg u Splitu
 Narodni trg u Zadru